Ларский, Лев Соломонович (1883 — 1950) — русский советский писатель, журналист.
Ларский, Лев Григорьевич (1924 — 2004) — русский советский, позже израильский писатель, художник, автор мемуарных повестей о войне и советской жизни.
 Ларский, Николай Петрович (1937—2018) — советский и российский художник, народный художник Российской Федерации (2018).